Campagnanesi – abitanti di Campagnano (Maccagno con Pino e Veddasca)
Campagnanesi – abitanti di Campagnano di Roma